Надёжная:

 Надёжная — станица в Отрадненском районе Краснодарского края.

Галеры 
 «Надёжная» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Надёжная» — галера Балтийского флота Российской империи 1749 года постройки.

См. также